Különböző források különböző számú beszélt nyelvet jelölnek meg Ghánában. Az az eltérés oka, hogy néhányuk bizonyos nyelveket önállónak tekint, míg mások csak nyelvjárásnak. Az Ethnologue összesen 79 nyelvet sorol fel. Más források több mint 100 nyelvről tesznek említést.

Csoportosításuk 
Ghána nyelvei a Niger-kongói nyelvcsalád alábbi ágaiba tartoznak:
 Kwa nyelvek
 Gbe nyelvek
 Gur nyelvek
 Szenufó nyelvek
 Kulangó nyelvek
 Mande nyelvek

Mint megannyi volt gyarmaton, az eltérő nyelvi és kulturális szokások miatt a hivatalos nyelv a volt gyarmattartók nyelve, ami Ghánában az angol. Az állam 9 nyelvet támogat a leginkább:
akan (ashanti, fante, akuapem, akyem, kwahu) (írott twi nyelv)
dagare / waale – a Felső Nyugati Régióban beszélik
dangbe – a Nagy Accra Régióban beszélik
dagbane – az Északi Régióban beszélik
ewe – a Volta Régióban beszélik
ga – a Nagy Accra Régióban beszélik
gonja – az Északi Régióban beszélik
kasem – a Felső Keleti Régióban beszélik
nzema – a Nyugati Régióban beszélik

A hauszát elterjedten használják a muzulmánok Ghánában.

Az írás-olvasás hagyománya észak Ghánában az Iszlámban gyökerezik, míg délen az irodalmat a keresztény misszionáriusok befolyásolták. Az európai befolyás eredményeként egy sor ghánai népcsoport latin betűs írásrendszert fejlesztett ki és számtalan helyi nyelven születtek irodalmi alkotások. A fő írott ghánai nyelvek a twi nyelvjárásai (az asante, az akwapim és a fante). A további írott nyelvek az nzema, az ewe, a dagbane, a ga és a kasena (grusi nyelv). Ennek ellenére a publikációk többsége angolul íródik.

Az oktatás nyelvei
A korai gyarmatosítás idején az oktatás a gyarmattartók nyelvén folyt: portugálul, hollandul, dánul vagy angolul. A keresztény misszionáriusok később bevezették a bennszülött nyelven való oktatást és gyakran ők fejlesztették ki az adott nyelv írásrendszerét.

1925-ben a brit gyarmattartói adminisztráció vette át az Aranyparton az oktatási rendszert. 1925-től 1951-ig az általános iskola első 3 évében anyanyelven folyt az oktatás, majd angol nyelven. 1957-ben a gyarmat elnyerte függetlenségét, és megalakult Ghána. Az oktatás nyelvére vonatkozó irányelv az azt követő években számtalanszor változott, majd 1974 és 2002 között visszatértek ahhoz a rendszerhez, hogy az első 3 évben anyanyelven, majd angolul folyt az oktatás.

2002 szeptembere óta az az irányelv, hogy az angol nyelvet kell használni az általános iskola kezdetétől. Egy ghánai nyelvet mint kötelező nyelvet tanítanak az alsó középiskola (junior high school) végéig.

Külső hivatkozások
Ethnologue listing for Ghana
Ethnologue térkép Ghána nyelveiről
Az angol Wikipedia szócikke Ghána nyelveiről
Az amerikai Kongresszusi Könyvtár anyaga Ghánáról

Ghána
Niger-kongói nyelvek